Сартене́-Валинко́ () — один из 11 кантонов департамента Южная Корсика, региона Корсика, Франция. INSEE код кантона — 2A09. Он полностью находится в округе Сартен на юге острова Корсика.. Кантон был создан в 2015 году. Он был назван по именам природных областей Корсики Сартен и Валинко. Общая площадь кантона составляет 652,48 км², население — 11265 человек.

История 
По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Южная Корсика уменьшилось с 22 до 11. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. Таким образом, кантон Сартене-Валинко был образован 22 марта 2015 года. Он был сформирован из бывшего кантона Таллано-Скопамене (12 коммун), Ольмето (6 коммун) и Сартен (7 коммун).

Коммуны кантона 
В кантон входят 25 коммун, из них главной коммуной является Проприано. 13 коммун кантона входят в общину Сартене-Валинко (отмечены зелёным), 10 коммун в общину Альта-Рокка (выделены красным цветом).

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Сартене-Валинко баллотировались 2 пары кандидатов. С поддержкой 81,36 % Жозе-Пьер Моцциконаччи и Шанталь Пединьелли были избраны на 2015—2021 годы. Жозе-Пьер Моцциконаччи ранее выбирался представителем кантона Ольмето в 2011 году как беспартийный левый кандидат. Шанталь Пединьелли представляла бывший кантон Таллано-Скопамене как беспартийный правый кандидат. Явка на выборы составила 61,48 %.

Примечания 

Кантоны департамента Южная Корсика